Lucero (wijk) - wijk in het district Latina van Madrid
 Lucero (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Lucero (band) - Amerikaanse punk-/countryband